Mégara, cidade-estado da Grécia, localizada na Ática, na entrada do Peloponeso.
 Mégara (mitologia), filha de Creonte, foi casada com Héracles e morto por ele em um acesso de loucura. Segundo outras versões, apenas os filhos foram mortos, e ela se casou com Iolau, sobrinho de Héracles.
 Mégara, poema de Safo.
 Mégara (1974), documentário grego de 1974, vencedor dos prêmios de melhor produção e escolha do público no Festival do cinema grego de 1974.
 Mégara, personagem do filme Hércules produzido pela Walt Disney Pictures em 1997.

Desambiguação